Сезон ФК «Волинь» 2016—2017 — 16-й сезон для луцької «Волині» у вищому дивізіоні чемпіонату України. Лучани виступали в Прем'єр-лізі та Кубку України. 12 травня 2017 року Федерація футболу України позбавила «Волинь» шести очок у турнірній таблиці на виконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 15 березня 2017 року. Покарання було накладене за те, що клуб не погасив борги перед своїм колишнім гравцем Сашою Стевичем. В результаті за три тури до завершення сезону клуб втратив будь-які шанси залишитися в Прем'єр-лізі та вилетів до Першої ліги.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонна підготовка та товариські матчі

Змагання

Підсумок 

Останнє оновлення:

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}

Бомбардири

«Сухі матчі»

Дисциплінарні порушення

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Українські футбольні клуби в сезоні 2016–2017
Волинь (футбольний клуб)